En , Cierpisz correspond en voïvodie des Basses-Carpates à :
 Cierpisz, un village du powiat de Łańcut,
 Cierpisz, un village du powiat de Ropczyce-Sędziszów.